La Coupe de Chypre de volley-ball féminin est organisée par la Fédération chypriote de volley-ball (Kypriaki Omospondia Petosfairisis-KOP), elle a été créée en 1976.

Généralités

Historique

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Championnat de Chypre de volley-ball féminin
Supercoupe de Chypre de volley-ball féminin

Lien externe 
 Site officiel de la fédération

Volley-ball à Chypre